Гізатуллін (, ) — башкирське та татарське прізвище.

Відомі носії:
 Гізатуллін Абдулла Губайдуллович (1904—1945) — Герой Радянського Союзу (1944).
 Гізатуллін Денис Рашитович (* 1983) — російський спідвеїрний гонщик.
 Гізатуллін Ільнур Альфрідович (* 1969) — російський хокеїст, правий нападник. Головний тренер «Аріада-Акпарс» (Волжськ).
 Гізатуллін Хамазан (1921—2007) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1944).

Татарські прізвища
Башкирські прізвища